Marija Kaznačenko (ur. 1 grudnia 1993 w Wisaginii) – litewska biegaczka narciarska i biathlonistka.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się 13 listopada 2015 roku podczas zawodów rangi FIS w fińskiej miejscowości Olos, gdzie uplasowała się na 58. pozycji w sprincie stylem klasycznym. Na biathlonowej arenie zadebiutowała 22 września 2010 podczas Letnich Mistrzostw Świata Juniorów w niemieckim Oberhofie, gdzie zajęła 34. miejsce w sprincie na 3 km.

W Pucharze Świata zadebiutowała 18 lutego 2017 roku w Otepää, w sprincie stylem dowolnym uplasowała się na 62. pozycji. Pucharowych punktów jeszcze nie wywalczyła.

W Pucharze Świata w biathlonie zadebiutowała 3 marca 2012 roku podczas 45. Mistrzostwa Świata w niemieckim Ruhpolding w sprincie (7,5 km) uplasowała się na 111. miejscu.Pucharowych punktów nie zdobyła.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Biathlon

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Świata Juniorów

Mistrzostwa Świata Juniorów młodszych

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa Europy Juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Uwagi

Bibliografia 
 Marija Kaznačenko na stronie FIS 
 

Litewscy biegacze narciarscy
Litewskie biathlonistki
Litewscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Urodzeni w 1993
Ludzie urodzeni w Wisaginii